Onderdistrict in Indonesië
 Tamansari (Tasikmalaya), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Tamansari (Bogor), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Tamansari (Pugung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Tamansari (Butuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tamansari (Jaken), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Tamansari (Kerjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Tamansari (Karangmoncol), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Tamansari (Mranggen), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Tamansari (Ampelgading), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Tamansari (Dringu), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Tamansari (Tegalsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Tamansari (Cibugel), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Tamansari (Cikidang), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Tamansari (Lelea), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java
 Tamansari (Pangkalan), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java
 Tamansari (Tamansari), een plaats in het bestuurlijke gebied Kota Tasikmalaya in de provincie West-Java
Plaats in Suriname
 Tamansari (Suriname), een plaats in Commewijne in Suriname